Nome di due diverse stazioni ferroviarie giapponesi:
Stazione di Ishibashi (Osaka) – stazione di interscambio fra le linee Takarazuka e Minō
Stazione di Ishibashi (Tochigi) – stazione della città di Shimotsuke